Eszperantó-forrás Dombóvár (Lehman György)
 Eszperantó-forrás Kaposvár (Spanyol forrás)
 Eszperantó-forrás Lillafüred (Rovienka)
 Eszperantó-forrás Piliscsév (Elleti ká studenka)
 Eszperantó-források Nagybakónak